

Biografia 
È stato re dell'isola di Rügen, dopo la morte di suo zio – Billung III. Era figlio di Radegast II dei Liutici.

La precisa data di nascita è sconosciuta, ma molti storici stimano che sia nato tra l'824 e l'826, considerando il fatto di esser stato il fratello minore di Mistevoj I, nato nel 822. Il motivo del passaggio del potere a Vislav II, fu il fatto di esser figlio minore e possedere uno zio senza qualunque figlio morto dopo l'862.

Note